«Шахмати́сты» (, Shatranj Ke Khilari) — историческая драма 1977 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая. В отличие от большинства фильмов Сатьяджита Рая, в «Шахматистах» почти все диалоги ведутся на урду.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1856 году и показывает быт и нравы Индии XIX века накануне народного восстания 1857 года. Акцент делается на события вокруг британской аннексии индийского княжества Ауд, политику колониальной экспансии Британской Ост-Индской компании и заблуждения индийских князей.

На фоне исторических событий показана история двух богатых человек княжества Ауд. Неразлучные друзья, они так одержимы игрой шатрандж (шахматы), что не обращают внимания на захват Ауда Ост-Индской компанией. Отказавшись от своих семей и обязанностей, они скрываются в деревне, играя в шахматы.

В ролях

Награды и номинации 
Фильм был выбран, чтобы представлять Индию на премии «Оскар», но не попал в шорт-лист номинации.

Примечания

Ссылки 
 
  
  

Фильмы на урду
Кинокомедии Индии
Фильмы-драмы Индии
Исторические фильмы Индии
Исторические фильмы о 1850-х годах
Кинокомедии 1977 года
Фильмы о шахматах
Фильмы Индии 1977 года